Mika Antić (serb.: Мирослав Мика Антић, ur. 14 marca 1932, zm. 24 czerwca 1986) – poeta serbski.

Serbscy poeci
Urodzeni w 1932
Zmarli w 1986
Poeci XX wieku